De Classic Loire-Atlantique 2010 werd gereden op zaterdag 20 maart. De wedstrijd ging over 168 kilometer en werd gewonnen door Laurent Mangel. Het was de elfde editie van deze Franse eendaagse wielerwedstrijd.

Uitslag

Eendagswielerwedstrijd in 2010
2010